

Hydronymes

Rivière Bernier, un affluent de la rivière Saint-Maurice, en Mauricie (Québec).
Rivière Bernier, un tributaire de la rivière Saint-François, en Estrie (Québec).
Rivière Bernier, un tributaire de la rivière Richelieu, en Montérégie (Québec).